Mulciber est l'une des appellations du dieu Vulcain.
Mulciber est aussi un personnage secondaire de Harry Potter, mangemort.
Mulciber est un volcan éteint en mer du Nord.